Reddaway ist der Familienname folgender Personen:

 David Reddaway (* 1953), britischer Diplomat
 William Brian Reddaway (1913–2002), britischer Ökonom
 William Fiddian Reddaway (1872–1949), englischer Historiker